Войтовцы́ () — посёлок городского типа в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

История 
Поселение было основано в 1888 году в Летичевском уезде Подольской губернии Российской губернии. 

В ходе Великой Отечественной войны с 7 июля 1941 до 6 марта 1944 гг. село было оккупировано немецкими войсками.

Статус пгт с 1970 года. В 1971 году здесь действовали 14 предприятий (кирпичный завод, райсельхозтехника, завод по переработке кукурузы, хлебоприёмный пункт, свеклоприёмный пункт, межрайонная база облпотребсоюза, АТП, три предприятия бытового обслуживания, три столовых и др.), а также отделение почты, больница на 50 мест, восьмилетняя школа, Дом культуры, библиотека и сельский клуб.

В январе 1989 года численность населения составляла 1124 человека.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла находившееся здесь хлебоприёмное предприятие в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

Осенью 2002 года было возбуждено дело о банкротстве находившегося здесь комбикормового завода.

В ноябре 2007 года ХПП было признано банкротом и началась процедура его ликвидации.

По состоянию на 1 января 2013 года население составляло 896 человек.

Транспорт 
Железнодорожная станция Войтовцы на линии Гречаны—Волочиск—Тернополь.

Также через посёлок проходит автодорога Ужгород—Тернополь—Хмельницкий—Донецк (E50).

Примечания 

Посёлки городского типа Хмельницкой области